Behn är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas von Behn
 Aphra Behn
 Ari Behn
 Wilhelm Friedrich Georg Behn

Se även 

 Béen

Tyska efternamn